Harry Binswanger (1944 – ), filosofo statunitense, esponente dell'oggettivismo di Ayn Rand.
 Ludwig Binswanger (1881-1966), psichiatra e psicologo svizzero, nipote di Otto Binswanger. 
 Otto Binswanger (o Otto Ludwig Binswanger; 1852-1929), psichiatra e neurologo svizzero, cugino di Otto Saly e zio di Ludwig Binswanger.
 Otto Saly Binswanger (1854-1917), chimico e tossicologo americano, cugino di Otto Binswanger

Pagine correlate 

 Malattia di Binswanger (o morbo di Binswanger), forma di demenza da atrofia della materia bianca, descritta da Otto Binswanger nel 1894.